Die Ligue 1 2011/12 war die 74. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 6. August 2011 und endete am 20. Mai 2012. Titelverteidiger war OSC Lille.

Meister wurde erstmals der HSC Montpellier. Aufsteiger waren FC Évian Thonon Gaillard, AC Ajaccio und FCO Dijon.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft HSC Montpellier 

* Hasan Kabze (1/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 2 2011/12
 Coupe de France 2011/12
 Division 1 Féminine 2011/12

Weblinks

Einzelnachweise 

2011/12
Fußballsaison 2011/12